Carl Lundström ist der Name folgender Personen:

* Carl Lundström (Unternehmer) (* 1960), schwedischer Unternehmer und Rechtspopulist
 Carl Frans Lundström (1823–1917), schwedischer Händler